Schleid ist der Name folgender Orte:

 Schleid (bei Bitburg), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Schleid (Rhön), Gemeinde im Wartburgkreis in Thüringen

Personen:
Thomas Schleid, Deutscher Chemiker, Hochschullehrer und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Kristallographie

Siehe auch:
 Schleith